Dietz kan som auktorsförkortning betyda:

 William George Dietz
 Samuel M. Dietz

Robotskapade auktorsförkortningar